Джон Бомонт (; 1409 или 16 августа 1410, Фолкингем, Линкольншир, Королевство Англия — 10 июля 1460 при Нортгемптоне, Нортгемптоншир, Королевство Англия) — английский аристократ, 6-й барон Бомонт (с 1413 года), 1-й виконт Бомонт (с 1440 года), кавалер ордена Подвязки. Унаследовал от отца обширные владения в северных графствах, благодаря браку получил земли в Восточной Англии. Участвовал в Столетней войне. Снискал милость и доверие короля Генриха VI и его жены Маргариты Анжуйской. В Войнах Алой и Белой розы сражался на стороне Ланкастеров и погиб в битве при Нортгемптоне.

Происхождение 
Джон Бомонт принадлежал к знатному и влиятельному роду. Его предок в пятом поколении, Генри де Бомон, представитель младшей ветви Бриеннов и внук императора Латинской империи, обосновался в Англии в начале XIV века. Благодаря родству с королевской семьёй он получил обширные владения в северных графствах и титул барона Бомонт (в 1309 году), а через брак с дочерью одного из Коминов — шотландский титул графа Бьюкен (правда, признававшийся только в Англии). Джон был единственным выжившим сыном Генри Бомонта, 5-го барона Бомонт, и его жены Элизабет Уиллоуби. Сестра Джона Элизабет стала женой сэра Томаса Невилла.

Биография 
Джон Бомонт родился и рос в замке Фолкингем в Линкольншире. Уже в три года он потерял отца, от которого унаследовал все владения и баронский титул (1413 год). Юный лорд оказался под опекой короля, и его земли вскоре были переданы в управление Генри Бофорту, епископу Винчестерскому. Право устроить брак Бомонта получил 24 июля 1425 года сэр Джон Радклифф. В 1429 году семилетний король Генрих VI посвятил Бомонта в рыцари накануне своей коронации. В 1431 году Джон, достигший совершеннолетия, был впервые вызван в парламент как барон Бомонт, а в период между 1425 и 1436 годами женился на Элизабет Фелип, дочери и наследнице сэра Уильяма Фелипа, 6-го барона Бардольфа. В 1441 году, после смерти тестя, он унаследовал его обширные владения в Восточной Англии и стал в результате одним из наиболее могущественных баронов в этом регионе.

Барон Бомонт верно служил короне на континенте, где продолжалась Столетняя война. Он принял участие в походе 1436—1437 годов под командованием Хамфри Глостерского, в результате которого Кале был освобождён от осады. За свою службу сэр Джон получил графство Булонское. В 1438 году он стал управляющим герцогства Ланкастерского, Лестера и замка Донингтон; с 1439 года Бомонт входил в состав королевского совета, с 1445 года занимал должность констебля Англии, в 1446 году вёл переговоры о мире с французами, а в 1450 году — с шотландцами.

Бомонт пользовался благосклонностью короля, причём у историков нет единого мнения о причинах этого. В 1440 году Генрих VI сделал его первым в истории Англии виконтом (виконтом Бомон); возможно, это была компенсация за графство Булонское, отвоёванное французами и потерянное для сэра Джона. Отныне в парламенте Бомонт обладал преимуществом по сравнению со всеми баронами. В 1445 году он стал «первым виконтом», то есть получил преимущество по сравнению со всеми лордами, которые получили этот титул после него. Король пожаловал Бомонту новые владения в Восточной Англии, должность великого камергера, феодальное виконтство Бомон во Франции, сделал его кавалером ордена Подвязки. Позиции сэра Джона ещё больше усилились благодаря второй женитьбе — на вдовствующей герцогине Норфолкской Кэтрин, принадлежавшей к мощному магнатскому роду Невиллов и контролировавшей третью часть обширных земель Моубреев (1443 год). Кроме того, он выкупил владения сэра Томаса Эрдингтона, умершего без наследников (1444 год), и получил часть поместий Хамфри Глостерского после его падения в 1447 году.

В королевском совете Бомонт неизменно поддерживал Уильяма де ла Поля, 1-го герцога Саффолка. В 1450 году герцог был смещён, а вскоре погиб, но на судьбе сэра Джона это не отразилось; барон даже получил принадлежавшую Саффолку должность лорда-камергера (правда, всего на три недели). Во время восстания Джека Кэда в том же году Бомонт защищал столицу.

Отношения виконта с Ричардом Йоркским, претендовавшим на регентство и корону, были сложными. По-видимому, изначально двое вельмож были друзьями; Бомонт даже выступал иногда в роли советника Ричарда. Во время первого протектората Йорка (март 1453 — январь 1454) сэр Джон его поддерживал, но всякий раз, когда дело доходило до открытой конфронтации между герцогом и королевским окружением, становился на сторону последнего. В 1452 году, когда Йорк собрал армию, Бомонт присоединился к королевским войскам в Дартфорде. В 1454 году виконт был арбитром между Йорком и герцогом Сомерсетом (по мнению историка Гриффитса, пристрастным). После 1455 года он окончательно присоединился к ланкастерской «партии», хотя в первой битве при Сент-Олбансе, по-видимому, не участвовал. В годы войн Алой и Белой розы Бомонт был одним из немногих «великих лордов», оставшихся в совете при Генрихе VI. Он состоял также в комиссии, созданной парламентом в июле 1455 года для изучения расходов королевского двора, и в сформированном в январе 1457 года совете при принце Уэльском, который отвечал за управление имуществом принца и содержание его двора. Последнее назначение показывает, что королева Маргарита Анжуйская доверяла сэру Джону.

Из-за преданности Бомонта короне йоркисты считали его одним из главных своих врагов. Было распространено мнение, что именно виконт вместе с графами Уилтшир и Шрусбери инициировал конфискацию земель йоркистских лордов, одобренную парламентом в 1459 году в Ковентри. Сэр Джон лично участвовал в боевых действиях. В битве с Ричардом Невиллом, 16-м графом Уорик, при Нортгемптоне 10 июля 1460 года он возглавил центр боевого порядка и погиб в схватке, защищая короля .

Семья 
Первая жена, Элизабет Фелип, родила Джону Бомонту трёх детей. Это были Джоан (умерла в 1466; жена Джона Ловела, 8-го барона Ловела из Тичмарша, и сэра Уильяма Стэнли) , Генри, родившийся в 1438 году и умерший при жизни отца, и Уильям (1438—1507). Йоркисты при Нортгемптоне взяли в плен короля, но владения и титулы Бомонтов не были конфискованы, так что Уильям беспрепятственно вступил в свои права. Однако вскоре и он вступил в войну на стороне Ланкастеров .

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бароны Бомонт
Лорды великие камергеры
Джон Бомонт, 1-й виконт Бомонт
Участники битвы при Нортгемптоне (1460)